"Last to Know" () — песня Pink с альбома 2003 годаTry This. Он был выпущен в некоторых частях Европы синглом в 2004, достигнув пика в топ-20 в Нидерландах и Великобритании (её первый сингл, который не достиг топ-20). В Австрии и Швейцарии сингл достиг топ-50. В таких местах, как Австралия, песня была выпущена на радио, но никогда не имела физического релиза.

Клип 
Содействующий клип для "Last to Know" состоит из нарезанных съемок с нескольких концертов Pink во время её тура Try This Tour в Европе. Соответствующее видео должно было быть снято, но планы были нарушены после того, как продажи альбома упали. Это письмо должно было использоваться, чтобы продвинуть DVD Live in Europe, но DVD не был выпущен до мая 2006. Режиссёром клипа стал Расел дебил Томас, он состоит из отснятого материала с концерта в Голландии и Лондоне, где Pink исполняют песню губами впритык к микрофону. Другие нарезки с шоу были тоже показаны: "18 Wheeler", "Oh My God","Welcome To The Jungle","Eventullay","Split Personatly" и "Get the Party Started".

Список композиций и форматы 
 Британский CD1
"Last to Know" - 4:30
"Last to Know" (D Bop's Club Edit) - 5:30

 Британский CD2/Европейский Сингл
"Last to Know" - 4:30
"God Is a DJ" (Robbie Rivera Main Vocal Mix)
"God Is a DJ" (Robbie Rivera Juicy After Hour Dub)
"God Is a DJ" (Hyper Remix)
"Last to Know" (Клип)

Чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы Пинк
Песни, написанные Пинк
Синглы Arista Records